Králický Sněžník může být: 
 Králický Sněžník (pohoří) – geomorfologický celek a vysoká hornatina na rozhraní Čech, Moravy a Kladska, kterou probíhá hlavní evropské rozvodí hned tří evropských moří 
 Králický Sněžník (hora) – nejvyšší vrchol (1423 m) stejnojmenného pohoří
 NPR Králický Sněžník – národní přírodní rezervace vyhlášená v části pohoří Králický Sněžník
 Ptačí oblast Králický Sněžník – ptačí oblast tohoto jména, zasahující do tohoto pohoří
 Přírodní park Králický Sněžník – přírodní park tohoto jména zahrnující část pohoří spadající do okresu Ústí nad Orlicí

(Podle aktuálních pravidel se samohláska „á“ při odvozování přídavného jména ze slova Králíky nekrátí – krátí se pouze písmeno „í“, tvar „kralický“ přísluší pouze ke jménu Kralice.)